Живоцки — фамилия.

 Живоцки, Аттила — венгерский легкоатлет.
 Живоцки-Фаркаш, Дьёрдьи — венгерская легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье.
 Живоцки, Дьюла — венгерский легкоатлет.
 Живоцки, Норберт — венгерский футболист.